Антуа́н Фюретье́р (; ,  — , ) — французский писатель и лексикограф XVII века.

Биография и творчество 
Фюретьер был родом из небогатой буржуазной семьи. Учился юриспруденции, глубоко освоил античную культуру. В 1645 году получил должность адвоката и эконома парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Затем стал клириком, назначен настоятелем аббатства Шаливуа (близ Буржа). В 1653 г. опубликовал стихотворный полемический трактат «Путешествие Меркурия» (Le Voyage de Mercure); в 1655 г. — сборник «Различных стихотворений» (Poesies diverses), где доминировал жанр сатиры. Интересным документом литературной борьбы XVII века является «Аллегорическая повесть, или История недавних смут в королевстве Красноречия» (Nouvelle allegorique, ou Histoire des derniers troubles arrives au Royaume d’Eloquence, 1658).

В 1662 избран членом Французской Академии (кресло № 31); в 1684 г. началась его многолетняя борьба с Академией вокруг проекта Словаря французского языка. Фюретьер решил самостоятельно выпустить такой словарь, хотя в 1674 г. Академия получила на него привилегию. Обвинённый в плагиате, Фюретьер в 1685 г. был исключён из Академии. Составленный им «Всеобщий словарь, содержащий все слова французского языка, как старинные, так и новые» (Dictionnaire universel, contenant tous les mots francais, tant vieux que modernes) вышел лишь посмертно, в 1690 г.

Le Roman bourgeois 
Наиболее известным сочинением Фюретьера следует считать всё-таки не «Всеобщий словарь», а «Le Roman bourgeois» (1666; по-русски название романа переводят то как «Буржуазный роман», то как «Мещанский роман»). Он вышел в эпоху увлечения прециозной литературой и был полемически заострён против неё. Вслед за Сорелем Фюретьер представил яркую картину парижской жизни XVII века, причём взаимоотношения героев явно пародируют ситуации романов д’Юрфе и Скюдери, а также «Амадиса Гальского». Начало книги представляет собой пародию на зачин «Энеиды» Вергилия. Действие романа замыкается родным кварталом Фюретьера (между островом Сите и Горой Женевьевы), а его герои в первую очередь буржуа. По существу, роман представляет собой бурлескную трансформацию темы любовного поиска.

Роман не снискал никакого успеха у читателей XVII века, так как Фюретьер сознательно нарушил все мыслимые повествовательные законы прозы своего времени — исключая разве что аллюзии на реальных лиц: Сорель выведен под прозрачным анаграмматическим именем Шарозель, а Скюдери — под именем Полиматии. Несмотря на это, книга не могла привлечь ни аристократическую публику (презиравшую буржуазные нравы), ни буржуазную (изображённую Фюретьером весьма нелестно).

Примечания

Библиография 
 Gégou F. Antoine Furetière, abbé de Chalivoy, ou la chute d’un immortel. — P.: 1962.
 Vialet M. Triomphe de l’iconoclaste. Le Roman bourgeois et les lois de la coherence romanesque. — P.: 1989.
 Rey A. Antoine Furetière. Un précurseur des Lumières sous Louis XIV. — P.: 2006. ISBN 978-2-213-63025-0.
 Алексеев М. П. Бытовой реализм // История французской литературы. Т. 1. М.-Л.: 1946. — С. 399—404.

Электронные ресурсы 
 «Всеобщий словарь» (текст)
 Произведения Антуана Фюретьера во французской электронной библиотеке «Gallica»

Писатели Франции XVII века
Писатели барокко
Сатирики Франции
Лексикографы
Члены Французской академии